Bei der 41. Schacholympiade 2014 in Tromsø spielten 172 Teams in der offenen Gruppe. Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 
Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. Es wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost, wobei die Startnummer berücksichtigt wird. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wtg2 (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg4 (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Schacholympiade als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Einige Mannschaften reisten verspätet an, konnten aber das Turnier noch aufnehmen.
 In der ersten Runde wurden mehrere Mannschaften angesetzt, die nicht vor Ort anwesend waren und auch im weiteren Turnierverlauf nicht eintrafen. Die jeweiligen Gegner gewannen kampflos.
 Die Mannschaft der Salomonen reiste vor der letzten Runde ab und wurde zu dieser nicht mehr angesetzt.
 Die Mannschaft aus Libyen bestand nur aus drei Spielern und verlor in jeder Runde eine Partie kampflos.
 Die Mannschaften IBCA, ICCD und IPCA vertraten die Internationalen Verbände der Blinden und Sehbehinderten (International Braille Chess Association), der Gehörlosen (International Chess Committee of the Deaf) sowie der Körperbehinderten (International Physically Disabled Chess Association).

Weblinks 

2014 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 2014